Desa Karangmangu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangmangu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,64, long 109,25), 
 Desa Karangmangu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,48, long 109,14), 
 Desa Karangmangu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,31, long 109,23), 
 Desa Karangmangu (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Karangmangu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 109,17), 
 Desa Karangmangu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Karangmangu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,75, long 111,67), 

Robotskapade Indonesienförgreningar